Бунаково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Высоковского сельского поселения. 
 
Расположена в северо-восточной части области в 8 км к юго-западу от Новодугина, в 2,5 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 3 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 219-й км на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района